XI Всемирные игры глухих прошли в городе Белграде, столице Югославии. Игры проводились с 9 по 16 августа 1969 года, участие в них приняли 1189 спортсменов из 33 стран.

Виды спорта 
Программа XI Всемирных игр глухих включала 14 спортивных дисциплин (10 из которых индивидуальные, 4 — командные).

Индивидуальные

Командные

Страны-участницы 
В XI Всемирных играх глухих приняли участие спортсмены из 33 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих
 XI Всемирные игры глухих на Deaflympics.com

Летние Сурдлимпийские игры
Международные спортивные соревнования в Белграде
Август 1969 года
Спорт в Югославии в 1969 году
Международные спортивные соревнования в Югославии